Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2011/12 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2011/12 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Größe der Mannschaftskader war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die Anglian Avengers kamen mit 11 eingesetzten Spielern aus, die erste Mannschaft von Guildford A&DC ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 23. Insgesamt kamen 236 Spieler zum Einsatz, von denen 38 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Jonathan Speelman (Wood Green Hilsmark Kingfisher) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Einen Punkt weniger erreichten seine Vereinskollegen Nicholas Pert und Stephen Gordon sowie Michael White (Oxford), Richard Palliser (White Rose Chess) und Gediminas Šarakauskas (Guildford A&DC), dabei spielte Pert 9 Partien, White 10, Gordon, Palliser und Šarakauskas je 11. Mit Michael Adams, Pia Cramling, Luke McShane, Juan Manuel Bellón López, Graham Lee (alle Wood Green Hilsmark Kingfisher), Fiona Steil-Antoni (Cheddleton), Niki Varholakova (White Rose Chess), David Pritchard (The ADs), Michael Healey, Christopher Rawlinson und Jennifer Ehr (alle Oxford) erreichten 11 Spieler 100 %, wobei Adams 5 Partien spielte, Cramling 3, Steil-Antoni und Varholakova je 2, die übrigen genannten Spieler je eine. Ehr gewann bei ihrem einzigen Einsatz kampflos.

Ältester Spieler der Saison war der bei Bristol spielende Sergej Salov (* 1940), jüngster Spieler der in der zweiten Mannschaft des Barbican Chess Club spielende Isaac Sanders (* 1998).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2011), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2011; ALG = Algerien, ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CHI = Chile, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISL = Island, ITA = Italien, KEN = Kenia, KOR = Südkorea, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, POR = Portugal, RSA = Südafrika, RUS = Russland, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Wood Green Hilsmark Kingfisher I. Mannschaft

Guildford A&DC I. Mannschaft

White Rose Chess

Cheddleton and Leek Chess Club

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Jutes of Kent

Barbican Chess Club II. Mannschaft

e2e4.org.uk

Cambridge University Chess Club

Wood Green Hilsmark Kingfisher II. Mannschaft

Guildford A&DC II. Mannschaft

Blackthorne Russia

Oxford

The ADs

Bristol

Anglian Avengers

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Ergebnisse der Vorrunde und der Endrunde sind in den Einzelbilanzen zusammengefasst.
 Aufgeführt sind nur Spieler mit mindestens einem Einsatz. Insgesamt meldeten die 13 Vereine folgende Anzahl an Spielern:

 Paul Hatchett (Bristol) ist in der veröffentlichten Mannschaftsmeldung nicht enthalten.
 Insgesamt 30 Spieler der Vereine Wood Green Hilsmark Kingfisher, Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die IM-Norm von Samuel Franklin ergibt sich aus der Zusammenfassung der Ergebnisse in der ersten und zweiten Mannschaft des Barbican Chess Club.
 Die IM-Norm von Michael White wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Richard Palliser wurde aus 9 Partien erspielt.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2011
Schach 2012